BVZ steht für:
 Brig-Visp-Zermatt-Bahn, eine ehemalige, in die Matterhorn-Gotthard-Bahn integrierte Eisenbahngesellschaft in der Schweiz
 Burgenländische Volkszeitung, eine österreichische Wochenzeitung
 BVZ Holding, ein Schweizer Verkehrsdienstleistungsunternehmen hervorgegangen aus der Betreiberin der Brig-Visp-Zermatt-Bahn
 Beverley Springs Airstrip (IATA-Code), Flugfeld von Charnley River Station, Pastoral lease in Derby-West Kimberley Shire, Kimberley, Western Australia

bvz steht für:
 Bauzi (ISO-639-3-Code), eine der Geelvink-Bay-Sprachen

Abkürzung